Central Point steht für:

 Central Point (Kalifornien), Ort im Merced County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Central Point (Oregon), Stadt in Oregon, Vereinigte Staaten
 Central Point (Virginia), Gemeinde in Virginia, Vereinigte Staaten
 Central Point Software, Software-Utilities-Hersteller
 Central Point Anti-Virus, Antivirensoftware
 Central Point (Hochhaus), Bürogebäude in Warschau

Siehe auch:
 Central Collecting Point, Sammelstellen der US-amerikanischen Militärregierung in Deutschland